Люби меня (альбом) — альбом певицы Софии Ротару.
 Люби меня! — иллюстрация русского художника Михаила Врубеля к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон».